Балгын — название населённых пунктов в Казахстане:
 Балгын — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Балгын — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области, упразднено в 2021 году.